Tizac-de-Curton, commune française de la Gironde
 Tizac-de-Lapouyade, commune française de la Gironde
 Vabre-Tizac, commune française de l'Aveyron